De Grand Prix-wegrace van Spanje 2001 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 6 mei 2001 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Spanje